Targa Florio – gara automobilistica che si è svolta dal 1906 al 1977
Targa Florio Rally – gara automobilistica che si svolge dal 1979
Targa Florio motociclistica – gara motociclistica che si è svolta dal 1920 al 1930